Alderson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Alderson (Oklahoma)
Alderson (West Virginia)